Sunfire steht für:
 Asüna Sunfire, Automodell der Marke Asüna, siehe Asüna #Asüna Sunfire
 Pontiac Sunfire, Automodell der Marke Pontiac
 eine deutsche Firma, die sich mit Power-to-X Technologien befasst